В одиночному розряді тенісного турніру Davidoff Swiss Indoors 1978, який належав до категорії гран-прі, Гільєрмо Вілас здобув титул, у фіналі перемігши Джона Макінроя 6-3, 5-7, 7-5, 6-4.

Сіяні гравці 

 Гільєрмо Вілас (Чемпіон)
 Джон Макінрой (фінал)
 Войцех Фібак (півфінал)
 Джон Ллойд (1-ше коло)

 Віктор Амая (півфінал)
 Віджай Амрітрадж (2-ге коло)
 Владімір Зеднік (1-ше коло)
 Ульріх Піннер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Davidoff Swiss Indoors